Anna Jagaciak-Michalska – ex lunghista e triplista polacca
 Monika Jagaciak – supermodella polacca